McDonagh oder MacDonagh ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby McDonagh (* 1954), irischer Diplomat
 Brian McDonagh, Mitglied der Band Dervish, irischer Mandolinist und Teilnehmer am Eurovision Song Contest
 Donagh MacDonagh (1912–1968), irischer Schriftsteller und Richter
 Eileen MacDonagh (* 1956), irische Bildhauerin, Mitglied von Aosdána
 John Michael McDonagh, britischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Margaret McDonagh, Baroness McDonagh (* 1961), britische Politikerin der Labour Party
 Martin McDonagh (* 1970), irischer Dramatiker und Filmregisseur
 Oliver MacDonagh (1924–2002), irischer Historiker
 Pat McDonagh († 2014), britische Modedesignerin
 Patrick McDonagh (* 1957), irischer Bobfahrer und Ruderer
 Philip McDonagh, irischer Diplomat
 Robert McDonagh, irischer Diplomat
 Ryan McDonagh (* 1989), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Seán McDonagh (* 1982), irischer Schauspieler
 Thomas MacDonagh (1878–1916), irischer Dichter

Siehe auch:
 Donagh